Godfried II van Bretagne (23 september 1158 – Parijs, 19 augustus 1186) was door zijn huwelijk met Constance van Bretagne hertog van Bretagne.

Biografie 
Godfried werd geboren als de vierde zoon van koning Hendrik II van Engeland in diens huwelijk met Eleonora van Aquitanië en was een jongere broer van Willem, Hendrik de Jongere en Richard Leeuwenhart. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Godfried V van Anjou. Nadat zijn vader in oorlog raakte met hertog Conan IV van Bretagne werd Godfried uitgehuwelijkt aan diens vijfjarige dochter Constance. Toen hij vijftien jaar oud was nam hij voor het eerst deel aan opstand tegen zijn vader, maar in 1174 sloot hij weer vrede met zijn vader met het verdrag van Gisors.

Hij raakte goed bevriend met prins Filips van Frankrijk en hij verbleef ook veel aan het Franse hof. Hij kreeg zelfs de titel seneschalk toebedeeld. Volgens sommige bronnen was hij in de zomer van 1186 in Parijs aan het complotteren tegen zijn vader toen hij aldaar overleed. De bronnen zijn het niet eens over de exacte toedracht van zijn dood. Volgens Roger van Hoveden werd hij doodgetrapt door een paard tijdens een steekspel. Volgens de Fransman Rigord overleed hij aan een pijn in zijn borst. Godfried werd begraven in het koor van de Notre-Dame van Parijs.

Huwelijk en kinderen 
Godfried huwde in juli 1181 met Constance van Bretagne en gezamenlijk kregen ze drie kinderen:
Eleonora (1184-1241)
Mathilda (1185-1189)
Arthur (1187-1203), hertog van Bretagne

Voorouders

In fictie 
Godfried van Bretagne is een belangrijk personage in het toneelstuk The Lion in Winter (1966) van James Goldman. In de filmadaptatie uit 1968 werd zijn personage gespeeld door John Castle. In de televisieserie uit 2003 speelde John Light de rol.

Noten

Bronnen 
 Thomas B. Costain (1962): The Conquering Family.
 Judith Everard (1999): Charters of Duchess Constance of Brittany and her Family, 1171–1221.
 Judith Everard (2000): Brittany and the Angevins: Province and Empire, 1158–1203.

Huis Plantagenêt
Hertog van Bretagne
Persoon in de 12e eeuw